Jolánta, görög eredetű női név
Jolánta (Iolanthe/The Peer and the Peri), olykor Jolanta alakban is, Arthur Sullivan 1882-es vígoperája
Jolánta (Иоланта/Iolanta), olykor Jolanta alakban is, Csajkovszkij 1892-es operája